Gasparov (masculin ; ) ou Gasparova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Gasparov (1935-2005), philologue classique, historien de la littérature antique et de la poésie russe.
 Samvel Gasparov (1938-), réalisateur russe.

Patronyme russe